Иво Данеу (, род. 6 октября 1937 года) — словенский баскетболист и тренер. Выступал за клубы «Марибор» и «Олимпия Любляна». Вместе с «Олимпией» 6 раз становился чемпионом страны в 1957, 1959, 1961, 1962, 1966 и 1970 годах.

Иво был членом национальной сборной Югославии по баскетболу за которую он сыграл 209 игр с 1956 по 1970 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 1970 года, завоевал серебряные медали на Олимпийских играх 1968 года, на чемпионатах мира 1963 и 1967 годов (став самым ценным игроком в 1967 году), на чемпионатах Европы 1961, 1965 и 1969 годах. В 1967 году он был назван спортсменом года Югославии.

С 1970 по 1971 год он был главным тренером «Олимпии». В 1991 году он был назван одним из 50 величайших игроков ФИБА, а в 2007 году включён в Зал славы ФИБА.

Ссылки 
 FIBA Hall of Fame page on Daneu

Баскетболисты Словении
Члены Зала славы ФИБА
Баскетболисты Югославии
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года